Francisco de Godoy puede referirse a:
 Francisco de Godoy Aldana, conquistador del Perú y Chile.
 Francisco Godoy y Del Campo, obispo de Huamanga y rector de la Universidad de San Marcos.